Katschkariwka (ukrainisch: , russische Entsprechung: / ) ist ein ukrainischer Ortsname:

 Katschkariwka (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Katschkariwka (Henitschesk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk
 Katschkariwka (Wassyliwka), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka